Stephan II. (auch Stefan II.) steht für folgende Personen:

 Stephan (II.) († 752), zum Papst gewählter Priester
 Stephan II. (Papst) († 757), Papst
 Stephan II. (Champagne) († 1045/1048), Graf von Meaux und Troyes
 Stephan II. (Blois) (um 1045–1102), Graf von Blois
 Stephan II. (Ungarn) (um 1101–1131), König von Ungarn
 Stephan II. (Bayern) (1319–1375), Herzog von Bayern
 Stephan II. Lackfi (vor 1354–1397), Ban von Kroatien
 Stephan II. (Moldau) († 1447), Wojwode von Moldau

Siehe auch:
 Stjepan II. († 1091), König von Kroatien
 Stjepan II. Kotromanić (1292–1353), Ban von Bosnien